Pfarrkirche Elixhausen bezeichnet:

 Evangelische Pfarrkirche Elixhausen
 Katholische Pfarrkirche Elixhausen